Kittel ou Kittl é um sobrenome de origem alemã/austríaca. Pode referir-se a:

Baldwin Martin Kittel (1798–1885) — biólogo alemão

Rudolf Kittel (1853–1929) — académico e tradutor alemão, especialista no Antigo Testamento, célebre pela sua edição crítica da Biblia Hebraica

August Wilson — pseudónimo de Frederick August Kittel (1945–2005), dramaturgo norte-americano

Sobrenomes da língua alemã
Desambiguações de sobrenomes